Giguère (alternative Schreibweise: Giguere) ist der Familienname folgender Personen:

 François Giguère (* 1963), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Jean-Sébastien Giguère (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler